Хлорид никеля(II) — NiCl2, соль никеля и соляной кислоты. Безводный хлорид никеля(II) — блестящие золотисто-желтые ромбоэдрические кристаллы. Растворяется в воде, спирте, эфире. Образует кристаллогидраты.

Свойства

Физические свойства 
Золотисто-желтые гигроскопичные кристаллы. Образует ряд кристаллогидратов. Возгоняется при 973 °C; плотность 3,55 г/см³ (безводный); растворяется в воде 59,5 г/100 г (10).
Молярная электропроводность при бесконечном разведении при 25 °C равна 260,7 См·см²/моль. 6-водный кристаллогидрат имеет вид гигроскопичных зеленых кристаллов (представлен на фото).

Химические свойства 
Превращается в оксид никеля(II) при прокаливании на воздухе или в кислороде. Восстанавливается водородом при нагревании.

Получение 
Получают при сгорании порошка никеля в токе хлора; получают действием хлора на нагретый до 600—800°С никель, дегидратацией кристаллогидратов NiCl2·nН2О (n = 2, 4, 6).

Хлорид никеля можно получить при взаимодействии соляной кислоты и гидроксида никеля(II):

Применение 
Применяется в гальванотехнике (как катализатор-переносчик хлора), керамической промышленности.

Безопасность 
Хлорид никеля, как и все его соединения, токсичен, является и канцерогеном, Мутагеном, аллергеном. Смертельная доза (ЛД50) для крыс орально составляет 105 мг/кг.

Литература 
 

Соединения никеля
Н
Кристаллогидраты